Sept navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Bulldog, d'après le bulldog:

 Le premier Bulldog était un petit vaisseau de 4 canons acheté en  et revendu la même année.
 Le second Bulldog était un sloop de 16 canons lancé en 1782 et reconverti en bombarde par la Royal Navy en 1798. Il fut mis à la casse à Portsmouth en Angleterre en .
 Le troisième Bulldog était un sloop en bois avec une machine à vapeur lancé en 1845 mais qui s'échoua en 1865 alors qu'il attaquait Haïti en représailles contre les révolutionnaires de l'île qui avait pris le consulat britannique. Incapable de le sortir du récif, les Britanniques le firent exploser.
 Le quatrième Bulldog était un patrouilleur de troisième classe, revendu pour la casse en 1906.
 Le cinquième Bulldog était un destroyer de la classe Beagle mis à la casse en 1920.
 Le sixième Bulldog était un destroyer lancé en 1930 et mis à la casse en 1946. Il est surtout connu pour l'action de son équipage ayant permis la première capture d'une machine Enigma à bord d'un sous-marin allemand en 1941.
 Le septième Bulldog fut lancé en 1967 comme premier de la classe Bulldog de navire de surveillance cotière et revendu en 2001 pour être transformé en yacht privé.

Source 

Bulldog